Юйвэнь:

 Юйвэнь — сяньбийское племенное государство, существовавшее в сер. III века — IV веке.
 Юйвэнь Мохуай (конец III века—293) — основатель и первый правитель государства Юйвэнь.